Бойко Віктор Валерійович:
 Бойко Віктор Валерійович ( 1991) — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України, кавалер ордена За мужність III ступеня.
 Бойко Віктор Валерійович — український науковець, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, лауреат премії НАН України імені Г. Ф. Проскури.

Примітки